Solex bezeichnet mit Namen:

in der Technik:
 Solex; französischer Hersteller von Mopeds und Erfinder eines Vergaser-Typen für Automobile.
 Solex Vergasertypen erfunden von obigem Hersteller, Patent seit 1973 über Matra an Magneti Marelli verkauft; siehe Marelli.
 Solex-Generator; fiktives technisches Gerät zur solaren Energieerzeugung; siehe James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt

in der Kultur:
 Solex  alias Elisabeth Esselink; niederländische Musikerin.
 Solex College; US-amerikanische Privat-Universität in  Chicago, Illinois.